Stångbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stångbådan (väster om Iskmo Ön, Korsholm), Österbotten, 
 Stångbådan (öster om Iskmo Ön, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar